Шипи́ловская:
 Шипиловская улица — улица в Москве.
 «Шипиловская» — станция Московского метрополитена.

См. также 
 Шипиловская плотина — плотина Нижнего Царицынского (Шипиловского) пруда.
 Шипиловская Плотина (деревня) — деревня, вошедшая в состав Москвы и располагавшаяся недалеко от Шипиловской плотины.